Суперкубок Німеччини 1991 — 5-й офіційний розіграш турніру (8-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Внаслідок Возз'єднання Німеччини у змаганнях взяли участь 4 команди: переможці чемпіонату та кубку ФРН та НДР. Обидві західні команди пройшли до фіналу. Переможцем вперше став Кайзерслаутерн.

Учасники

Календар

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 липня 1991

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 липня 1991

|}

Фінал

Посилання 
 Суперкубок Німеччини з футболу на rsssf 
 Суперкубок Німеччини з футболу на transfermarkt 

1991
1991 у футболі
1991 у німецькому спорті